Die untenstehenden Gemeinden liegen im brasilianischen Bundesstaat Piauí. Die Zahl hinter den 224 Gemeindenamen ist die Bevölkerung im Gemeindegebiet in einer Schätzung des Brasilianischen Instituts für Geographie und Statistik (IBGE) für den 1. Juli 2003. Die Angaben sind veraltet.

Die letzte Schätzung war vom 1. Juli 2021, die nächste Volkszählung war im 10-Jahresrhythmus für 2020 vorgesehen. Sie ist verschoben worden.

Gemeinden 

 Acauã – 5.416 Ew.
 Agricolândia – 5.290 Ew.
 Água Branca – 15.209 Ew.
 Alagoinha do Piauí – 6.496 Ew.
 Alegrete do Piauí – 4.782 Ew.
 Alto Longá – 11.884 Ew.
 Altos – 37.304 Ew.
 Alvorada do Gurguéia – 4.222 Ew.
 Amarante – 16.994 Ew.
 Angical do Piauí – 6.991 Ew.
 Anísio de Abreu – 7.394 Ew.
 Antônio Almeida – 2.720 Ew.
 Aroazes – 6.083 Ew.
 Arraial – 4.820 Ew.
 Assunção do Piauí – 7.155 Ew.
 Avelino Lopes – 9.959 Ew.
 Baixa Grande do Ribeiro – 8.275 Ew.
 Barra D'Alcântara – 4.021 Ew.
 Barras – 41.730 Ew.
 Barreiras do Piauí – 3.165 Ew.
 Barro Duro – 7.012 Ew.
 Batalha – 25.131 Ew.
 Bela Vista do Piauí – 2.923 Ew.
 Belém do Piauí – 2.455 Ew.
 Beneditinos – 9.611 Ew.
 Bertolínia – 4.951 Ew.
 Betânia do Piauí – 9.171 Ew.
 Boa Hora – 5.531 Ew.
 Bocaina – 4.306 Ew.
 Bom Jesus – 16.436 Ew.
 Bom Princípio do Piauí – 4.434 Ew.
 Bonfim do Piauí – 4.852 Ew.
 Boqueirão do Piauí – 5.364 Ew.
 Brasileira – 7.136 Ew.
 Brejo do Piauí – 4.241 Ew.
 Buriti dos Lopes – 18.506 Ew.
 Buriti dos Montes – 7.626 Ew.
 Cabeceiras do Piauí – 8.766 Ew.
 Cajazeiras do Piauí – 2.726 Ew.
 Cajueiro da Praia – 6.135 Ew.
 Caldeirão Grande do Piauí – 5.492 Ew.
 Campinas do Piauí – 4.909 Ew.
 Campo Alegre do Fidalgo – 4.557 Ew.
 Campo Grande do Piauí – 5.138 Ew.
 Campo Largo do Piauí – 6.030 Ew.
 Campo Maior – 42.425 Ew.
 Canavieira – 4.130 Ew.
 Canto do Buriti – 18.490 Ew.
 Capitão de Campos – 9.997 Ew.
 Capitão Gervásio Oliveira – 3.045 Ew.
 Caracol – 8.964 Ew.
 Caraúbas do Piauí – 5.113 Ew.
 Caridade do Piauí – 4.093 Ew.
 Castelo do Piauí – 18.466 Ew.
 Caxingó – 4.544 Ew.
 Cocal – 24.580 Ew.
 Cocal de Telha – 4.214 Ew.
 Cocal dos Alves – 5.439 Ew.
 Coivaras – 3.398 Ew.
 Colônia do Gurguéia – 5.268 Ew.
 Colônia do Piauí – 7.349 Ew.
 Conceição do Canindé – 5.183 Ew.
 Coronel José Dias – 4.470 Ew.
 Corrente – 23.914 Ew.
 Cristalândia do Piauí – 6.656 Ew.
 Cristino Castro – 9.567 Ew.
 Curimatá – 9.973 Ew.
 Currais – 4.345 Ew.
 Curral Novo do Piauí – 4.075 Ew.
 Curralinhos – 3.878 Ew.
 Demerval Lobão – 13.105 Ew.
 Dirceu Arcoverde – 6.054 Ew.
 Dom Expedito Lopes – 6.230 Ew.
 Dom Inocêncio – 9.336 Ew.
 Domingos Mourão – 4.287 Ew.
 Elesbão Veloso – 14.986 Ew.
 Eliseu Martins – 4.072 Ew.
 Esperantina – 34.850 Ew.
 Fartura do Piauí – 4.637 Ew.
 Flores do Piauí – 4.225 Ew.
 Floresta do Piauí – 2.445 Ew.
 Floriano – 55.545 Ew.
 Francinópolis – 5.236 Ew.
 Francisco Ayres – 5.300 Ew.
 Francisco Macedo – 2.405 Ew.
 Francisco Santos – 7.041 Ew.
 Fronteiras – 10.220 Ew.
 Geminiano – 4.954 Ew.
 Gilbués – 10.623 Ew.
 Guadalupe – 10.574 Ew.
 Guaribas – 4.356 Ew.
 Hugo Napoleão – 3.725 Ew.
 Ilha Grande – 8.209 Ew.
 Inhuma – 14.812 Ew.
 Ipiranga do Piauí – 8.706 Ew.
 Isaías Coelho – 7.664 Ew.
 Itainópolis – 10.277 Ew.
 Itaueira – 10.143 Ew.
 Jacobina do Piauí – 5.708 Ew.
 Jaicós – 16.446 Ew.
 Jardim do Mulato – 3.959 Ew.
 Jatobá do Piauí – 4.423 Ew.
 Jerumenha – 4.648 Ew.
 João Costa – 3.090 Ew.
 Joaquim Pires – 13.169 Ew.
 Joca Marques – 4.434 Ew.
 José de Freitas – 33.908 Ew.
 Juazeiro do Piauí – 4.486 Ew.
 Júlio Borges – 5.070 Ew.
 Jurema – 4.091 Ew.
 Lagoa Alegre – 7.289 Ew.
 Lagoa de São Francisco – 5.974 Ew.
 Lagoa do Barro do Piauí – 4.716 Ew.
 Lagoa do Piauí – 3.704 Ew.
 Lagoa do Sítio – 4.329 Ew.
 Lagoinha do Piauí – 2.261 Ew.
 Landri Sales – 5.612 Ew.
 Luís Correia – 24.847 Ew.
 Luzilândia – 23.561 Ew.
 Madeiro – 7.077 Ew.
 Manoel Emídio – 5.085 Ew.
 Marcolândia – 6.604 Ew.
 Marcos Parente – 4.370 Ew.
 Massapê do Piauí – 6.191 Ew.
 Matias Olímpio – 10.103 Ew.
 Miguel Alves – 30.517 Ew.
 Miguel Leão – 1.406 Ew.
 Milton Brandão – 7.393 Ew.
 Monsenhor Gil – 10.542 Ew.
 Monsenhor Hipólito – 6.914 Ew.
 Monte Alegre do Piauí – 10.472 Ew.
 Morro Cabeça no Tempo – 4.547 Ew.
 Morro do Chapéu do Piauí – 6.448 Ew.
 Murici dos Portelas – 6.411 Ew.
 Nazaré do Piauí – 7.797 Ew.
 Nossa Senhora de Nazaré – 3.922 Ew.
 Nossa Senhora dos Remédios – 7.564 Ew.
 Nova Santa Rita – 4.303 Ew.
 Novo Oriente do Piauí – 6.773 Ew.
 Novo Santo Antônio – 3.139 Ew.
 Oeiras – 34.538 Ew.
 Olho D’Água do Piauí – 2.181 Ew.
 Padre Marcos – 7.343 Ew.
 Paes Landim – 4.144 Ew.
 Pajeú do Piauí – 2.759 Ew.
 Palmeira do Piauí – 5.431 Ew.
 Palmeirais – 12.435 Ew.
 Paquetá – 4.404 Ew.
 Parnaguá – 9.569 Ew.
 Parnaíba – 137.030 Ew.
 Passagem Franca do Piauí – 4.177 Ew.
 Patos do Piauí – 5.707 Ew.
 Pau D’Arco do Piauí – 3.090 Ew.
 Paulistana – 17.108 Ew.
 Pavussu – 3.919 Ew.
 Pedro II – 36.776 Ew.
 Pedro Laurentino – 2.157 Ew.
 Picos – 71.254 Ew.
 Pimenteiras – 11.805 Ew.
 Pio IX – 16.622 Ew.
 Piracuruca – 25.968 Ew.
 Piripiri – 61.045 Ew.
 Porto – 10.899 Ew.
 Porto Alegre do Piauí – 2.480 Ew.
 Prata do Piauí – 3.242 Ew.
 Queimada Nova – 8.598 Ew.
 Redenção do Gurguéia – 8.058 Ew.
 Regeneração – 17.786 Ew.
 Riacho Frio – 4.405 Ew.
 Ribeira do Piauí – 3.946 Ew.
 Ribeiro Gonçalves – 5.716 Ew.
 Rio Grande do Piauí – 6.282 Ew.
 Santa Cruz do Piauí – 5.719 Ew.
 Santa Cruz dos Milagres – 3.411 Ew.
 Santa Filomena – 6.159 Ew.
 Santa Luz – 4.879 Ew.
 Santa Rosa do Piauí – 5.343 Ew.
 Santana do Piauí – 4.756 Ew.
 Santo Antônio de Lisboa – 5.179 Ew.
 Santo Antônio dos Milagres – 1.953 Ew.
 Santo Inácio do Piauí – 3.493 Ew.
 São Braz do Piauí – 4.308 Ew.
 São Félix do Piauí – 3.270 Ew.
 São Francisco de Assis do Piauí – 3.889 Ew.
 São Francisco do Piauí – 6.258 Ew.
 São Gonçalo do Gurguéia – 2.361 Ew.
 São Gonçalo do Piauí – 4.457 Ew.
 São João da Canabrava – 4.182 Ew.
 São João da Fronteira – 5.025 Ew.
 São João da Serra – 6.486 Ew.
 São João da Varjota – 4.420 Ew.
 São João do Arraial – 6.271 Ew.
 São João do Piauí – 18.211 Ew.
 São José do Divino – 5.151 Ew.
 São José do Peixe – 3.805 Ew.
 São José do Piauí – 6.762 Ew.
 São Julião – 5.842 Ew.
 São Lourenço do Piauí – 4.348 Ew.
 São Luis do Piauí – 2.511 Ew.
 São Miguel da Baixa Grande – 2.044 Ew.
 São Miguel do Fidalgo – 2.940 Ew.
 São Miguel do Tapuio – 18.867 Ew.
 São Pedro do Piauí – 12.815 Ew.
 São Raimundo Nonato – 27.924 Ew.
 Sebastião Barros – 4.694 Ew.
 Sebastião Leal – 3.863 Ew.
 Sigefredo Pacheco – 9.174 Ew.
 Simões – 13.660 Ew.
 Simplício Mendes – 11.154 Ew.
 Socorro do Piauí – 4.563 Ew.
 Sussuapara – 5.307 Ew.
 Tamboril do Piauí – 2.337 Ew.
 Tanque do Piauí – 2.465 Ew.
 Teresina – 751.464 Ew.
 União – 40.891 Ew.
 Uruçuí – 17.547 Ew.
 Valença do Piauí – 20.473 Ew.
 Várzea Branca – 5.535 Ew.
 Várzea Grande – 4.490 Ew.
 Vera Mendes – 2.944 Ew.
 Vila Nova do Piauí – 2.929 Ew.
 Wall Ferraz – 4.077 Ew.

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Weblinks 
 Städtedatenbank des IBGE
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Cidades@ Piauí. Siehe dort die Ortseinträge.

Einzelnachweise 

 
Piaui
!